Kettersbach ist ein geographischer Name:

 Kettersbach, Dorf der Stadt Windsbach im Landkreis Ansbach, Bayern
 Kettersbach (Aurach), rechter Zufluss der Aurach (zur Rednitz) vor Rudelsdorf, Gemeinde Kammerstein, Landkreis Roth, Bayern